Vida social, vida pública, vida política, o esfera social o esfera política puede referirse a:

La vida social es una barbacoa en la casa de pepe

 Lo opuesto a la vida privada o esfera privada
 Relaciones sociales
 Relaciones públicas
 Relaciones políticas
 Relaciones interpersonales
 Esfera pública
 Soberanía de la esfera social (neocalvinismo)
 Sociedad civil
 Sociedad política
 Crónica de sociedad
 Periodismo del corazón
 Periodismo social
 Periodismo político
 Publicidad

Otros usos
 Vida pública de Jesucristo (a partir de los treinta años, siendo la anterior "vida privada").
 La vida pública de Jesús, película de John Krish y Peter Sykes, 1979.
 Social Life, disco de Koufax.
 The Social Life of Information, libro de John Seely Brown y Paul Duguid, 2000.

Notas